Первая Лига ХТ 2021/2022 — 31-й розыгрыш турнира. Сезон начался 16 июля 2021 года и закончился 21 мая 2022 года.

23 апреля 2021 года лицензирование получили одиннадцать клубов, лицензию от УЕФА не получили из них двое: «Цибалия» и дебютант соревнований «Хрватски Драговоляц».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой ХНЛ
 Первая Лига ХФЛ на soccerway

2021/2022
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2021 году
Спорт в Хорватии в 2022 году